En Pologne, Miłosławice peut désigner :

 Miłosławice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Miłosławice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.